Argo (), vaixell en què viatjaren Jàson i els argonautes
 Argo Navis, antiga constel·lació, avui dividida en tres
 Argo (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de 2012
 Argo (grup de música), grup de música grec

Vegeu també 
 Argos (desambiguació)